Heimweg steht für:
 einen Stadtteil von Ansbach, siehe Heimweg (Ansbach)
 Heimweg – The Road Home, chinesischer Film von Zhang Yimou
 Heimweg (Roman), Roman von Harald Martenstein
 Heimweg (Gedicht), Gedicht von Ingeborg Bachmann aus dem Jahr 1956